Гунар Јансон може бити:

 Гунар Јансон (атлетичар) (1897-1953), шведски атлетичар, бацач кладива
 Гунар Јансон (фудбалер), (1907-1998), шведски фудбалски репрезентативац
 Гунар Јансон (политичар), (*1944 ), фински политичар